Das Herrendoppel der Australian Open 1997 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Stefan Edberg und Petr Korda waren die Titelverteidiger. Das Finale bestritten Mark Woodforde und Todd Woodbridge gegen Sébastien Lareau und Alex O’Brien, welches die „Woodies“ in vier Sätzen gewannen. Dies war ihr zweiter gemeinsamer Triumph bei den Australian Open (nach 1992) und der neunte (Woodforde) bzw. achte (Woodbridge) Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf australianopen.com (englisch)

Herrendoppel
1997